Gigault ist der Familienname folgender Personen:

 Bernardin Gigault († 1694), französischer Aristokrat und Militär, Marschall von Frankreich
 Jacques Bonne Gigault de Bellefonds (1698–1746), Erzbischof von Arles sowie Erzbischof von Paris
 Nicolas Gigault (* um 1627; † 1707), französischer Organist und Komponist